Ramallo puede designar:

 localidades y divisiones administrativas:
 partido de Ramallo, división administrativa en el norte de la provincia de Buenos Aires (Argentina);
 Ramallo, ciudad en el partido de Ramallo (Argentina);
 Villa Ramallo, pueblo cercano a la localidad de Ramallo (Argentina).
 Estación Ramallo, estación del ferrocarril Mitre ubicada en Villa Ramallo.

 personas:
 Nicasio Ramallo (1894-1923), militar argentino en cuyo honor se nombró la Villa Ramallo (Argentina);
 Polonio Ramallo (f. ), militar unitario argentino que se pasó al bando brasileño contra Argentina.
 Luis Ramallo (1938-), político y jurista español;
 Iván Rodríguez Ramallo (1978-), atleta español;
 Fernando Ramallo (1980-), actor español;